Дом Мозгова — достопримечательность, расположенная в Коломне, городской округ Коломна, Московская область. Располагается недалеко от Церкви Воздвижения Креста Господня на пересечении улиц Лазарева и Исаева под № 22 в Коломенском кремле.

Назван по имени своего последнего владельца до Октябрьской революции Мозгова. Является образцом провинциального русского ампира.

Описание 
Дом Мозгова — дворянский особняк стиля ампир московской школы. Построен из кирпича во второй четверти XIX века.
Одноэтажный, цокольный. Первоначально дом имел мезонин с полукруглым окном. Здание сохранило основу своей старой планировки с внутренним коридором, в котором помещалась лестница, ведущая на мезонин. Центральная гостиная украшена угловыми кафельными печями и ампирными двупольными дверями. На окнах сохранились внутренние деревянные ставни — «редкий элемент престижного стильного интерьера» — которыми закрывали окна более 100 лет назад.

Здание отреставрировано, отличается небольшими объёмами и напоминает типичное «дворянское гнездо». Местные жители в шутку называют достопримечательность «петушки» из-за своеобразной формы левого фасада, напоминающего петушиный хвост или гребень.

У дома не было постоянных хозяев. Он получил своё название от своих последних владельцев. Вместе с домом Луковникова и Крестовоздвиженской церковью образует тройной комплекс зданий в стиле классицизма.

В здании расположены памятная табличка и памятная доска. Табличка гласит:

На памятной доске высечено имя Героя Советского Союза гвардии лейтенанта Константина Константиновича Исаева (1923—1945).

В настоящее время Дом Мозгова служит жилым домом. В нём находится три подъезда.

Примечания

Ссылки 
 
 Дом Мозгова. RuTraveller.ru.

Здания и сооружения Коломны
Коломенский кремль